BDU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bardufoss (Norvegia)
 Battle Dress Uniform – tuta mimetica
 Befehlshaber der U-Boote – titolo di comandante supremo della flotta sottomarina della Marina da guerra tedesca durante la seconda guerra mondiale.